Xyliphius är ett släkte av fiskar. Xyliphius ingår i familjen Aspredinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Xyliphius